Filutás ist der Familienname folgender Personen:

 Árpád Filutás, ungarischer Radrennfahrer
 Viktor Filutás (* 1996), ungarischer Radrennfahrer